Kabinett Lubbers steht für folgende Regierungen der Niederlande:
 Kabinett Lubbers I (1982 bis 1986)
 Kabinett Lubbers II (1986 bis 1989)
 Kabinett Lubbers III (1989 bis 1994)